Herbert Bauer puede referirse a:
 Béla Balázs (1884 – 1949): Poeta, dramaturgo, crítico de cine y guionista húngaro.
 Herbert Bauer (1919 – 1997): Piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial.